Thelmo Antônio Gonçalves de Miranda Lins, ou simplesmente como Thelmo Lins (Itabirito, 15 de maio de 1963) é um cantor, compositor, ator, produtor cultural, jornalista e escritor brasileiro.

Discografia 
 A música de João Bosco (1997)
 Nada será como antes (1999), (Canções do Clube da Esquina) 
 Meu Dia de Oração (2000)
 Encontro dos Rios (2001)
 Thelmo Lins canta Drummond (2003)

Ligações externas 
 

Naturais de Itabirito
Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Atores de Minas Gerais
Produtores culturais do Brasil
Jornalistas de Minas Gerais
Escritores de Minas Gerais